Philly ist:

 ein Spitzname der Stadt Philadelphia, Pennsylvania, USA
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Philly (Fernsehserie)